Arthur Cazaux era il detentore del titolo ma si è ritirato in finale sul punteggio 6-4, 4-1 a favore di Stuart Parker che si è aggiudicato il torneo.

Teste di serie 

  Yosuke Watanuki (quarti di finale)
  Valentin Vacherot (primo turno)
  Lý Hoàng Nam (quarti di finale)
  Billy Harris (quarti di finale)

  Nicola Kuhn (primo turno) 
  Alibek Kachmazov (primo turno) 
  Dane Sweeny (primo turno) 
  Prajnesh Gunneswaran (secondo turno)

Qualificati 

  Ajeet Rai (primo turno)
  Yuta Shimizu (secondo turno)
  Kasidit Samrej (primo turno)

  Makoto Ochi (quarti di finale) 
  Stuart Parker (campione) 
  Gage Brymer (secondo turno)

Wildcard 

  Yuttana Charoenphon (primo turno)
  Pruchya Isaro (primo turno)

  Pol Wattanakul (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 
 

Nonthaburi Challenger III 2022